Chicago White Stockings es el nombre dado a dos diferentes fraquicias de las Grandes Ligas de Béisbol en distintos momentos históricos:

 El primer club profesional de Chicago, establecido en 1870, jugó en la National Association of Professional Base Ball Players en la temporada 1871, y volvió a jugar después del Gran incendio de Chicago de 1874-75 , y se unió (en realidad inició) la Liga Nacional en 1876. Llamados White Stockings hasta 1889, el apodo de Colts suplantó el original. El club es ahora los Chicago Cubs, un apodo que a su vez había suplantado el de Colts en el año 1900. 
 En la Liga Americana, el equipo que hoy se conoce como Chicago White Sox comenzó en Chicago en 1900 y adoptó el nombre antiguo de su competidor del otro lado de la ciudad. Se acortó unos años más tarde (de Stockings a Sox), tal vez por los periodistas o escritores de las primeras planas.

Clubes y equipos deportivos de Chicago
Béisbol en Estados Unidos